Babcock & Wilcox, een Amerikaans energiebedrijf
Babcock and Wilcox (voetbalclub), een voormalige Amerikaanse voetbalclub uit Bayonne, New Jersey